Лабанд — фамилия. Известные носители:
 Лабанд, Пауль (1838—1918) — немецкий юрист.
 Лабанд, Фриц (1925—1982) — немецкий футболист.